Georg Niemeier ist der Name folgender Persönlichkeiten_

* Georg Niemeier (Pastor) (1550–1598), evangelischer Geistlicher, Prediger an der Marktkirche in Hannover
 Georg Niemeier (Jurist) (1645–1682), deutscher Jurist, Braunschweig-Lüneburgischer Rat und Assessor
 Georg Niemeier (Geograph) (1903–1984), deutscher Geograph und Hochschullehrer